Hayashi kan som auktorsnamn betyda:

 Fumio Hayashi, japansk entomolog
 Hironori Hayashi, japansk malakolog
 Hisakazu Hayashi, japansk lepidopterolog
 Masakazu Hayashi, japansk entomolog
 Masami Hayashi, japansk entomolog
 Masao Hayashi, japansk entomolog
 Terutake Hayashi, japansk herpetolog
 Toshio Hayashi, japansk araknolog
 Yasaka Hayashi, japansk botaniker
 Yasuhiko Hayashi, japansk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar